Die World Series 1907 waren die vierte Ausgabe der World Series, den Finals der Major League Baseball (MLB) zum Abschluss der MLB-Saison 1907. Sie wurden vom 8. bis zum 12. Oktober 1907 zwischen dem Gewinner der American League, den Detroit Tigers, und dem Gewinner der National League, den Chicago Cubs, ausgetragen. Die Cubs, die im Vorjahr die World Series 1906 noch mit 2:4 Spielen verloren, sweepten die Tigers mit 4:0 und gewannen bei ihrer zweiten Teilnahme zum ersten Mal den Titel. Allerdings bestand die Serie aus fünf Spielen, da Spiel 1 nach 12 Innings unentschieden endete.

Von den Teilnehmern der World Series 1907 wurden bis dato sechs Spieler in die Baseball Hall of Fame aufgenommen. Auf Seiten der siegreichen Cubs sind dies Mordecai Brown, Frank Chance, Johnny Evers und Joe Tinker. Bei den Tigers Sam Crawford und Ty Cobb. Daneben ist auch der Umpire Hank O'Day Mitglied der Hall of Fame.

Übersicht der Spiele

Die Spiele im Einzelnen

Spiel 1 
Dienstag, 8. Oktober 1907 im West Side Park in Chicago, Illinois

Spiel 2 
Mittwoch, 9. Oktober 1907 im West Side Park in Chicago, Illinois

Spiel 3 
Donnerstag, 10. Oktober 1907 im West Side Park in Chicago, Illinois

Spiel 4 
Freitag, 11. Oktober 1907 im Bennett Park in Detroit, Michigan

Spiel 5 
Samstag, 12. Oktober 1907 im Bennett Park in Detroit, Michigan

Zusammenfassung der Ergebnisse 
World Series 1907: Chicago White Sox besiegen Detroit Tigers 4-0

Einzelnachweise

Weblinks 

 World Series 1907 auf Baseball-Almanac.com (englisch)
 World Series 1907 (Spiel für Spiel) bei Retrosheet (englisch)

1907
Baseball 1907
Sportveranstaltung in Chicago
Sportveranstaltung in Detroit
Chicago Cubs
Detroit Tigers